

Ньютаун — місто, штат Коннектикут
 Ньютаун — місто, штат Індіана
 Ньютаун — місто, штат Міссурі
 Ньютаун — місто в окрузі Бакс, штат Пенсільванія
 Ньютаун — селище, штат Огайо
 Ньютаун Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсильванія
 Ньютаун Тауншип — селище в окрузі Делавер, штат Пенсильванія
 Ньютаун — переписна місцевість в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія